Tweedy ist der Name
 einer Band des US-amerikanischen Musikers Jeff Tweedy (* 1967)

Tweedy ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Victor Tweedy (1901–1965), australischer Geistlicher 
 George Tweedy (1913–1987), englischer Fußballspieler
 John Hubbard Tweedy (1814–1891), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Tweedy (1776–1868), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Tweedy Brothers
 Tweedie
 Tweety